Aetion (Oud-Grieks: ̉Αετιων) was de naam van twee Oud-Griekse kunstenaars:
Aetion (beeldhouwer)
Aetion (schilder)